GRI peut faire référence à :
 , selon la liste des codes AITA des aéroports/G ;
 Global Reporting Initiative ;
 gestion des risques interculturels ; 
 Groupement de recueil de l'information, une unité de l'Armée de terre française chargée de recueillir des renseignements d'origine humaine.